

Musica 
 Dessauer Marsch – marcia militare storica introdotta da Leopoldo I di Anhalt-Dessau e in uso sino alla prima guerra mondiale

Persone 
 Friedrich Dessauer – filosofo, fisico e giornalista tedesco
 Josef Dessauer – compositore e pianista austriaco